Пенаферрін () — португальська власна назва.

Топоніми

Сан-Педру-де-Пенаферрін — парафія.